In schlechter Gesellschaft ist Filmtitel:
In schlechter Gesellschaft (1972)
In schlechter Gesellschaft (2000)